Вацлав Бенеш Тржебизский (, псевдоним Тржебизский взят по месту рождения; , Тржебиз (ныне — в районе Кладно  Чешской Республики) — , ) — чешский  и католический священник.

Биография 

Родился в семье портного. Учился в гимназии в Слани и Праге. Затем изучал богословие в Праге. В 1875 был рукоположен в священники. Служил сначала в приходе близ города Бероун, с 1876 — в Клецани возле Праги.

Заболел туберкулёзом, и несмотря на неоднократные поездки на курорты Европы, умер во время лечения в Мариенбаде в 1884 году.

Тело покойного было перевезено в Прагу и похоронено на Вышеградском кладбище. Первая биография Тржебизского, написанная Йозефом Брауном, вышла в 1889 году.

Творчество 

Тржебизский — романист и повествователь, полный любви к народу и идеализма. Автор произведений из прошлого Чехии. Подобно Алоису Йирасеку, создал ряд исторических романов, изображающих движение гуситов, период австрийского господства («тьмы») и национального возрождения, но также описывал другие периоды чешской истории от ранних истоков государства до XIX века. Действие многих исторических работ Требизского происходит в регионе, где родился автор - в Сланском , Бероунском и Клецанском районах.

Произведения писателя пользовались большой популярностью в чешском обществе.

Избранная библиография

Романы 

Královna Dagmar (История жизни Дагмар, дочери короля Отакара I, которая вышла замуж за датского короля Вальдемара II Победоносного);
Anežka Přemyslovna (История Богемии во время правления Вацлава I);
V podvečer pětilisté růže (Роман из эпохи императора Рудольфа II об упадке славного графского семейства Розенбергов);
Bludné duše (Роман о великом восстании 1775 года).

Сборники исторических рассказов 

 V červáncích kalicha
 V záři kalicha
 Pod doškovými střechami
 Z různých dob 
 Ze sázavských letopisů
 Z pověstí karlštejnského havrana
 Pobělohorské elegie
 Povídky starého zbrojnoše a jiné obrázky z naší minulosti

Примечания

Ссылки 
 Václav Beneš Třebízský 

Чешские писатели
Авторы исторических романов
Католические священники Чехии
Умершие от туберкулёза
Похороненные на Вышеградском кладбище